Чемпіонат України з футболу серед аматорів 2000 вчетверте проводився під егідою ААФУ, тривав з 19 квітня по 17 вересня 2000 року. У ньому взяли участь 34 команди, які на першому етапі були розділені на 8 груп. Перші дві команди з кожної групи здобули право виступу на другому етапі, де були розділені на 4 групи. Знову ж перші дві команди з кожної групи здобули право виступу у фінальному турнірі.

Перший етап

Група 1 

Команда «Техно-Центр» (Рогатин) заявилася на сезон 2000/01 у другу лігу, тому знялася з розіграшу серед аматорів.

Найкращі бомбардири:  і  («Техно-Центр» Рогатин) — по 2.

Група 2 

Найкращі бомбардири:  («Сокіл-Оріон» Великі Гаї),  і  («Металіст» Здолбунів) — по 3.

Група 3 

Найкращий бомбардир:  (ЦСКА-3 Київ) — 5.

Група 4 

Команда «Фрунзенець-Ліга-99» (Суми) заявилася на сезон 2000/01 у другу лігу.

Найкращий бомбардир:  (ГПЗ Варва) — 5.

Група 5 

Найкращі бомбардири:  (ФК «Миргород»),  («Артеміда» Кіровоград) — по 4.

Група 6 

Найкращі бомбардири:  і  («Дністер» Овідіополь) — по 5.

Група 7 

Найкращий бомбардир:  (ЗАлК Запоріжжя) — 5.

Група 8 

Найкращий бомбардир:  («Шахтар» Луганськ) — 8.

Другий етап

Група 9 

Найкращі бомбардири:  («Металіст» Здолбунів),  (ФК «Ковель»),  («Нафтовик-СКА-Орбіта» Львів) — по 4.

Група 10 

Найкращий бомбардир:  (ФК «Ніжин») — 7.

Група 11 

Найкращий бомбардир:  («Колос» Степове) — 5.

Група 12 

Найкращі бомбардири:  («Дністер» Овідіополь), («Артеміда» Кіровоград),  (СВХ «Даніка» Сімферополь) — по 3.

Фінальний турнір 
Ніжин, Варва (12 — 17 вересня 2000 року).

Півфінал 1

Півфінал 2

Стикові ігри 
Матч за 5-6 місця: «Дністер» (Овідіополь) — «Артеміда» (Кіровоград) — 1:1, дод.час, пен. 5:3
Матч за 3-4 місця: ФК «Ковель» — «Нафтовик-СКА-Орбіта» (Львів) — 2:1
Матч за 1-2 місця: ГПЗ (Варва) — ФК «Ніжин» — 3:2

Підсумкове становище 
1. ГПЗ (Варва)
2. ФК «Ніжин» 
3. ФК «Ковель» 
4. «Нафтовик-СКА-Орбіта» (Львів) 
5. «Дністер» (Овідіополь)
6. «Артеміда» (Кіровоград)
7-8. «Кіровець» (Могилів-Подільський)
7-8. «Колос» (Степове)

Найкращий бомбардир 
 (ФК «Ніжин») — 14.

Підсумки 
.

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 2000—2001
 Кубок України з футболу 2000—2001
 Кубок України з футболу серед аматорів 2000

Джерела 
 Чемпіонат України серед аматорів 2000 — Офіційний сайт ФФУ
 Чемпионат Украины среди аматоров 2000 — Украинский футбол от Алексея Кобызева 

2000 у футболі
2000 в українському спорті